Wissoken ist der deutsche Name von

 Vysoká (Hustopeče nad Bečvou), Ort im Okres Přerov, Tschechien
 Vysoké, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
Siehe auch
Visoke
Visoko